Gummen  
 ist der Name eines Viertels in der Gemeinde Trub, Kanton Bern, Schweiz 
 wird verwendet als Plural für gummiartige Knoten (Einzahl: Gumma), die im Verlauf der Syphilis-Erkrankung auftreten können
 wird verwendet als Pluraliter für Gummiharz-Stoffgruppen